Parsko peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Parsko, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Parsko, une localité de la voïvodie de Poméranie occidentale.